

Geografia 
 Perris – città nella Contea di Riverside, California, Stati Uniti d'America

Musica 
 Perris Records – etichetta discografica statunitense

Persone 
 Carlo Perris – militare e politico italiano
 Edouard Perris – entomologo ed esploratore francese
 Frank Perris – pilota motociclistico britannico
 Pino Perris – musicista, arrangiatore e personaggio televisivo italiano